Список аэропортов штата Арканзас Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Фейетвилл
| XNA
| XNA
| KXNA
| Northwest Arkansas Regional Airport
| P-S
| align=right | 574 094 

|- valign=top
| Форт-Смит
| FSM
| FSM
| KFSM
| Fort Smith Regional Airport
| P-N
| align=right | 97 339 

|- valign=top
| Литл-Рок
| LIT
| LIT
| KLIT
| Национальный аэропорт Литтл-Рок (Адамс-Филд)
| P-N
| align=right | 1 245 055 

|- valign=top
| Тексаркана
| TXK
| TXK
| KTXK
| Texarkana Regional Airport (Webb Field)
| P-N
| align=right | 35 652 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Гаррисон
| HRO
| HRO
| KHRO
| Boone County Airport
| CS
| align=right | 4 928 

|- valign=top
| Хот-Спрингс
| HOT
| HOT
| KHOT
| Hot Springs Memorial Field Airport
| CS
| align=right | 3 450 

|- valign=top
| Джонсборо
| JBR
| JBR
| KJBR
| Jonesboro Municipal Airport
| CS
| align=right | 3 119 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Норт-Литл-Рок
| ORK 
| 
| KORK
| North Little Rock Municipal Airport
| RL
| align=right | 8 

|- valign=top
| Уэст-Мемфис
| AWM
| AWM
| KAWM
| West Memphis Municipal Airport
| RL
| align=right | 37 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Almyra
| M73
|
|
| Almyra Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Аркаделфия
| M89
|
|
| Dexter B. Florence Memorial Field
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Аш-Флат
| CVK
| 
| KCVK
| Sharp County Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Огаста
| M60
|
|
| Woodruff County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Бейтсвилл
| BVX
| BVX
| KBVX
| Batesville Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Бентон
| SUS
| 
| KSUS
| Saline County Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Бентонвилл
| VBT
| 
| KVBT
| Bentonville Municipal Airport (Louise M. Thaden Field)
| GA
| align=right | 314 

|- valign=top
| Берривилл
| 4M1
|
|
| Carroll County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Блайтвилл
| BYH
| BYH
| KBYH
| Arkansas International Airport (formerly Blytheville AFB)
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Блайтвилл
| HKA
| HKA
| KHKA
| Blytheville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Бринкли
| M36
|
|
| Frank Federer Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Калико-Рок
| 37T
|
|
| Calico Rock - Izard County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Camden
| CDH
| CDH
| KCDH
| Harrell Field
| GA
|

|- valign=top
| Карлайл
| 4M3
|
|
| Carlisle Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кларендон
| 4M8
|
|
| Clarendon Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кларксвилл
| H35
|
|
| Clarksville Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Клинтон
| CCA 
| 
| KCCA
| Clinton Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Конуэй
| CWS 
| 
| KCWS
| Dennis F. Cantrell Field
| GA
| 

|- valign=top
| Corning
| 4M9
|
|
| Corning Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Кроссетт
| CRT
| CRT
| KCRT
| Z. M. Jack Stell Field
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Данвилл
| 32A
|
|
| Danville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Де-Куин
| DEQ
| 
| KDEQ
| J. Lynn Helms Sevier County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Де-Уитт
| 5M1
|
|
| De Witt Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Думас
| 0M0
|
|
| Billy Free Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Эль-Дорадо
| ELD
| ELD
| KELD
| South Arkansas Regional Airport at Goodwin Field
| GA
| align=right | 1 700 

|- valign=top
| Фейетвилл
| FYV
| FYV
| KFYV
| Fayetteville Municipal Airport (Drake Field)
| GA
| align=right | 1 550 

|- valign=top
| Flippin
| FLP
| FLP
| KFLP
| Marion County Regional Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Fordyce
| 5M4
|
|
| H. L. Hopkins - Fordyce Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Forrest City
| FCY
| FCY
| KFCY
| Forrest City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Heber Springs
| HBZ
| 
| KHBZ
| Heber Springs Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Helena-West Helena
| HEE
| HEE
| KHEE
| Thompson-Robbins Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Hope
| M18
|
|
| Hope Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Horseshoe Bend
| 6M2
|
|
| Horseshoe Bend Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lake Village
| M32
|
|
| Lake Village Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Magnolia
| AGO
| AGO
| KAGO
| Magnolia Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Malvern
| M78
|
|
| Malvern Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Manila
| MXA
| MXA
| KMXA
| Manila Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Marianna
| 6M7
|
|
| Marianna/Lee County Airport (Steve Edwards Field)
| GA
|

|- valign=top
| Marked Tree
| 6M8
|
|
| Marked Tree Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Marshall
| 4A5
|
|
| Searcy County Airport
| GA
|

|- valign=top
| McGehee
| 7M1
|
|
| McGehee Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Melbourne
| 42A
|
|
| Melbourne Municipal Airport (John E. Miller Field)
| GA
|

|- valign=top
| Mena
| MEZ 
| 
| KMEZ
| Mena Intermountain Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Monticello
| LLQ
| 
| KLLQ
| Monticello Municipal Airport (Ellis Field)
| GA
|

|- valign=top
| Morrilton
| BDQ
| 
| KBDQ
| Morrilton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Morrilton
| MPJ
| MPJ
| KMPJ
| Petit Jean Park Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mount Ida
| 7M3
|
|
| Bearce Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mountain Home
| BPK
| WMH
| KBPK
| Ozark Regional Airport (was Baxter County Regional)
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Nashville
| M77
|
|
| Howard County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Newport
| M19
|
|
| Newport Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Osceola
| 7M4
|
|
| Osceola Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ozark
| 7M5
|
|
| Ozark - Franklin County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Paragould
| PGR
| PGR
| KPGR
| Kirk Field
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Paris / Subiaco
| 7M6
|
|
| Paris Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Piggott
| 7M7
|
|
| Piggott Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pine Bluff
| PBF
| PBF
| KPBF
| Grider Field
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Pocahontas
| M70
|
|
| Pocahontas Municipal Airport (Nick Wilson Field)
| GA
|

|- valign=top
| Роджерс
| ROG
| ROG
| KROG
| Rogers Municipal Airport (Carter Field)
| GA
| align=right | 70 

|- valign=top
| Russellville
| RUE
| 
| KRUE
| Russellville Regional Airport (was Russellville Municipal)
| GA
| align=right | 87 

|- valign=top
| Searcy
| SRC
| SRC
| KSRC
| Searcy Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Sheridan
| 9M8
|
|
| Sheridan Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Siloam Springs
| SLG
| SLG
| KSLG
| Smith Field
| GA
| 

|- valign=top
| Спрингдейл
| ASG
| SPZ
| KASG
| Springdale Municipal Airport
| GA
| align=right | 740 

|- valign=top
| Stuttgart
| SGT
| SGT
| KSGT
| Stuttgart Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Waldron
| M27
|
|
| Waldron Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Walnut Ridge
| ARG
| ARG
| KARG
| Walnut Ridge Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Warren
| 3M9
|
|
| Warren Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wynne
| M65
|
|
| Wynne Municipal Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Bald Knob
| M74
|
|
| Bald Knob Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Booneville
| 4M2
|
|
| Booneville Municipal Airport
|
| 

|- valign=top
| Clinton
| 2A2
|
|
| Holley Mountain Airpark
|
|

|- valign=top
| Decatur
| 5M5
|
|
| Crystal Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Dermott
| 4M5
|
|
| Dermott Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| El Dorado
| F43
|
|
| Downtown Airport
|
|

|- valign=top
| Eureka Springs
| 5A5
|
|
| Silver Wings Field
|
|

|- valign=top
| Garfield
| 4A8
|
|
| Lost Bridge Village Airport
|
|

|- valign=top
| Gurdon
| 5M8
|
|
| Gurdon Airport (Lowe Field)
|
|

|- valign=top
| Hampton
| 0R6
|
|
| Hampton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Hazen
| 6M0
|
|
| Hazen Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Holly Grove
| 2A6
|
|
| Holly Grove Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Huntsville
| H34
|
|
| Huntsville Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Lakeview
| 3M0
|
|
| Gastons Airport
|
|

|- valign=top
| McCrory
| 7M0
|
|
| McCrory/Morton Airport
|
|

|- valign=top
| Mountain View
| 7M2
|
|
| Mountain View Airport (Harry E. Wilcox Memorial Field)
|
|

|- valign=top
| Prescott
| 4F7
|
|
| Kizer Field
|
|

|- valign=top
| Rector
| 7M8
|
|
| Rector Airport
|
|

|- valign=top
| Salem
| 7M9
|
|
| Salem Airport
|
|

|- valign=top
| Sherrill
| 99A
|
|
| Smith's International Airport
|
|

|- valign=top
| Star City
| 55M
|
|
| Star City Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Stephens
| 4F8
|
|
| Wilson Airport
|
|

|- valign=top
| Weiner
| 8M2
|
|
| Sally Wofford Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Camp Robinson / Little Rock
| RBM
| 
| KRBM
| Robinson Army Airfield 
|
|

|- valign=top
| Fort Chaffee
| AZU
| 
| KAZU
| Arrowhead Assault Strip
|
|

|- valign=top
| Jacksonville
| LRF
| LRF
| KLRF
| Little Rock Air Force Base
|
| align=right | 922 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Benton
| M99
|
|
| Saline County Airport (Watts Field)
| 
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год. Аэропорты категории primary разделяются на четыре типа:
 P-L: (большой хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий не менее 1 % общего пассажиропотока США
 P-M: (средний хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0.25 % до 1 % общего пассажиропотока США.
 P-S: (мелкий хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0.05 % до 0.25 % общего пассажиропотока США.
 P-N: (не относится к хабам, ) — аэропорт, обеспечивающий менее 0.05 % общего пассажиропотока США, но имеет пассажиропоток свыше 10 000 человек.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2007 (preliminary), as published July 17, 2008.

State:
 Arkansas Department of Aeronautics - publishes State Airport Directory every 5 years, not available online.

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Arkansas - FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Arkansas

 Ссылки 
 Lists of airports in Arkansas:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Арканзас
Аэропорты